Bullera — рід грибів родини Bulleraceae. Назва вперше опублікована 1930 року.

Класифікація 
До роду Bullera відносять 63 види:

Примітки

Джерела 
 Derx, H.G. 1930. Étude sur les Sporobolomycètes. Annales Mycologici. 28(1-2):1-23 - P.11

Роди грибів
Тремеломіцети